Graveyard Shift — спільний комерційний мікстейп американських реперів 40 Glocc та Spider Loc, виданий лейблом Zoo Life Records 29 березня 2011 р. Гост: DJ Drama. Дистриб'ютор: Fontana Distribution. Перші повідомлення про альбом датовано ще червнем 2008.

Список пісень

Посилання 

Хіп-хоп альбоми